Шорга — топоним:

 Шорга (река) — река в России, протекает в Усть-Кубинском и Харовском районах Вологодской области.
 Шорга (село) — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.